Оттеншлаг:

 Оттеншлаг — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Оттеншлаг — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.